Santa hace referencia a varios artículos:

Personas y personajes de ficción
 Santo o Santa, mujer que algunas creencias religiosas creen que tiene superioridad espiritual o moral respecto al resto de los seres humanos;
 Santa, nombre que se le da a Papá Noel;
 José Fernando Santa, futbolista colombiano;
 Sebastien Santa, botánico;
 Santa es un nombre propio femenino letón;

Lugares en el Perú
 Isla Santa
 Río Santa
 Santa (Perú), localidad.

Divisiones administrativas
 Provincia del Santa
 Distrito de Santa, distrito de la provincia homónima.

Cine y literatura
 Santa (película de 1932), considerada la primera película sonora de México;
 Santa (película de 1943), nueva versión, protagonizada por Estela Inda y Ricardo Montalbán;
 Santa (1969), versión protagonizada por Julissa y Enrique Rocha en 1969.
 Santa (novela), de Federico Gamboa;

Música
 Santa (banda de España), grupo español de heavy metal de los años 1980;
 Santa (banda de Argentina), grupo argentino;
 Santa (álbum de Zahara)

Además